Чемпионат Украины по футболу 2010 года среди любительских команд () — 14-й чемпионат Украины среди любителей. Турнир стартовал 12 мая и завершился 19 сентября 2010 года победой команды «Мир» в финале.

Участники 
В этом Чемпионате принимали участие 14 украинских любительских команд.

Групповой турнир

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Финальный этап 
Матчи проходили в г. Новотроицкое, поселках Горностаевка и Громовка Новотроицкого района в период с 14 по 19 сентября 2010 года.

Группа А

Группа Б

Финал

Примечания

См. также 
 Любительский чемпионат Украины по футболу
 Любительский кубок Украины по футболу 2010

Ссылки 
 Чемпионат ААФУ

Любительский чемпионат Украины по футболу
Футбол на Украине в 2010 году